Heinz-Harald Frentzen, nemški dirkač Formule 1, * 18. maj 1967, Mönchengladbach, Severno Porenje-Vestfalija, Nemčija.

Življenjepis 
Heinz-Harald Frentzen je upokojeni dirkač Formule 1. Največja uspeha je dosegel v sezoni 1997 (ena zmaga na Veliki nagradi San Marina), ko je z Williamsom osvojil drugo mesto v prvenstvu in uspešno pomagal moštvenemu kolegu Jacquesu Villeneuvu do naslova prvaka ter v  sezoni 1999 (dve zmagi na Velikih nagradah Francije in Italije), ko je z Jordanom osvojil tretje mesto v prvenstvu. Po dokaj skromni sezoni 2003, ko je z Sauberjem dosegel le ene stopničke na Veliki nagradi ZDA in 11. mesto v prvenstvu se je upokojil.

Dirkaški rezultati

Formula 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

DTM 

(legenda)

 * Neprvenstvena dirka

Glej tudi 

 seznam nemških dirkačev

Rojeni leta 1967
Živeči ljudje
Nemški dirkači
Nemški vozniki Formule 1
Sauberjevi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
Prostovi dirkači Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1